Een verkeersweg:
N283 (België)
N283 (Nederland), zie Provinciale weg 283
N283 (Zwitserland)